Jaworow ( und ) ist:
ein bulgarischer Familienname:
Pejo Jaworow (1878–1914), bulgarischer Dichter und Revolutionskämpfer
die russische Variante des ukrainischen Ortsnamens Jaworiw

Siehe auch:
 Jaworów (Wiązów), Dorf in der Gmina Wiązów, Polen
 Jaworiw (Begriffsklärung)